Csehország
 Poříčí nad Sázavou, település a Benešovi járásban
 Poříčí u Litomyšle, település a Svitavyi járásban
 Poříčí, Boršov nad Vltavou településrésze a České Budějovice-i járásban
 Poříčí, Broumov településrésze a Náchodi járásban
 Poříčí, Chyše településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Poříčí, Křelovice településrésze a Pelhřimovi járásban
 Poříčí, Prága településrésze
 Poříčí, Přibyslav településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Poříčí, Trutnov településrésze a Trutnovi járásban